A 692-es jelzésű regionális autóbusz Szigethalom és Tököl között közlekedik. A viszonylatot a Volánbusz üzemelteti.

Megállóhelyei

!Sorszám (↓)
!Megállóhely
!Sorszám (↑)
!Átszállási kapcsolatok
|-
|0||Szigethalom, autóbusz-állomásvégállomás||14
|align=left|
|-
|1||Szigethalom, TÜZÉP telep||13
|align=left|
|-
|2||Szigethalom, városháza||12
|align=left|
|-
|3||Szigethalom, Szabadkai úti iskola||11
|align=left|
|-
|4||Szigethalom, Széchenyi út||10
|align=left|
|-
|5||Szigethalom, Gyöngyösi utca||9
|align=left|
|-
|∫||Szigethalom, Viola utca||8
|align=left|
|-
|6||Szigethalom, Nefelejcs utca||∫
|align=left|
|-
|7||Szigethalom, autóbusz-forduló||∫
|align=left|
|-
|8||Szigethalom, Nyár utca 116.||∫
|align=left|
|-
|9||Szigethalom, Nyár utca 156.||∫
|align=left|
|-
|10||Szigethalom, Szabadkai út 270.||7
|align=left|
|-
|11||Szigethalom, Dunasor utca (játszótér)||6
|align=left|
|-
|12||Szigethalom, Dunasor utca 128.||5
|align=left|
|-
|13||Szigethalom, Dunasor utca 170.||4
|align=left|
|-
|14||Szigethalom, Rubikon utca||3
|align=left|
|-
|15||Tököl, Réce utca||2
|align=left|
|-
|16||Tököl, Ponty utca||1
|align=left|
|-
|17||Tököl, Tököli parkerdővégállomás||0
|align=left|
|}

Források

Volánbusz
Budapest környéki autóbuszvonalak
Szigethalom autóbuszvonalai